Wölfling steht für:

 Wölfling, Altersstufe in der Pfadfinderbewegung
 Wölfling, deutscher Name von Vlčí, Gemeinde im Okres Plzeň-jih, Tschechien
 Wölfling (Gemeinde Kirchberg), Ortschaft von Kirchberg ob der Donau, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

Wölfling ist der Familienname folgender Personen:

 Elke Wölfling (* 1971), österreichische Leichtathletin
 Leopold Wölfling (1868–1935), österreichischer Adliger

Siehe auch:
 Wœlfling-lès-Sarreguemines, Gemeinde im Département Moselle, Frankreich
 Vœlfling-lès-Bouzonville, Gemeinde im Département Moselle, Frankreich
 Wölffling
 Wölflingen